El término Arequipa puede referirse a:

Varios lugares en el Perú 
 Ciudad de Arequipa, una ciudad de más de 800.000 habitantes en el sur del Perú.
 Departamento de Arequipa, uno de los departamentos del Perú.
 Provincia de Arequipa, la subdivisión territorial donde se ubica la ciudad de Arequipa. Ubicada al Sur en Perú, su capital con el mismo nombre es Arequipa también algo al Sur en sú territorio, asia el mar tiene Mollendo con su puerto Matarani
 Distrito de Arequipa, el distrito capital de la Ciudad de Arequipa.

Entidades desaparecidas 
  Departamento de Arequipa, antigua entidad administrativa de segundo nivel de la Confederación Perú-Boliviana.

Gastronomía 
 Arequipe es un producto lácteo cocido a base de leche y azúcar, consumido en varias ciudades de Latinoamérica y posee otros nombres más llamativos como dulce de leche, manjar, manjar blanco, cajeta o manjar de leche. La etimología 'arequipe' proviene de la ciudad de Arequipa de Perú.

Botánica 
Un género de Cactus, véase Oreocereus.

Astronomía 
(737) Arequipa, un asteroide del cinturón de asteroides.